Nordiska steht für:

 Nordiska Berlin, ehemaliger Fußballverein, siehe BFC Nordiska 1913

Siehe auch: